Osoby o tym nazwisku:
 Damian Kapica – polski hokeista
 Grzegorz Kapica – polski piłkarz
 Ignacy Kapica Milewski – polski szlachcic, urzędnik, autor herbarza, kopista akt
 Jacek Kapica – polski urzędnik państwowy
 Jan Kapica – rzymskokatolicki ksiądz
 Kamil Kapica – polski hokeista
 Michaił Kapica – radziecki historyk i dyplomata
 Piotr Kapica – rosyjski fizyk
 Siergiej Kapica – rosyjski fizyk

Przedmioty o tej nazwie:
 kapica – inna nazwa cepa